Буритис:

 Буритис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Буритис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рондония.